Hardee ist der Familienname folgender Personen:

 Cary A. Hardee (1876–1957), US-amerikanischer Politiker
 John Hardee (1918–1984), US-amerikanischer Tenorsaxophonist
 Justin Hardee (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Trey Hardee (* 1984), US-amerikanischer Zehnkämpfer
 William Joseph Hardee (1815–1873), US-amerikanischer Offizier

Siehe auch:
 Hardie
 Hardy (Familienname)
 Hardi